

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jeswt nich 3, w tym 1 podstawowa
 Żabiec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów
 Żabiec – część wsi Polubicze Dworskie w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Wisznice
 Żabiec – część wsi Kółko Żabieckie w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów